Tibi – comune spagnolo
 Eitan Tibi – calciatore israeliano
 Sebastiano Tibi – calciatore italiano